Wortproblem steht für

 Wortproblem (Berechenbarkeitstheorie), in der Theoretischen Informatik ein Entscheidungsproblem bei einer formalen Sprache 
 Präsentation einer Gruppe#Das Wortproblem, in der Mathematik eines der Dehnschen Probleme (kombinatorische Gruppentheorie)